

Новонікольське сільське поселення — сільське поселення, Александровський район, Томська область
 Новонікольське сільське поселення — сільське поселення, Єльниківський район, Мордовія